Margaritifera är ett släkte av musslor som beskrevs av Heinrich Christian Friedrich Schumacher 1816. Margaritifera ingår i familjen flodpärlmusslor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Flodpärlmusslor
Margaritifera